Округ Канова () располагается в США, штате Западная Виргиния. Официально образован 5 октября 1789 года, получил своё название по наименованию реки Канова. По состоянию на 2012 год численность населения составляла 192 179 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 359 км², из которых 2 336 км² суша и 23 км² или 1,0 % это водоемы.

Соседние округа 
 Роан (Западная Виргиния) — север
 Клей (Западная Виргиния) — северо-восток
 Николас (Западная Виргиния) — восток
 Фейетт (Западная Виргиния) — восток
 Рэлей (Западная Виргиния) — юго-восток
 Бун (Западная Виргиния) — юг
 Линкольн (Западная Виргиния) — юго-запад
 Патнам (Западная Виргиния) — запад
 Джэксон (Западная Виргиния) — северо-запад

Демография 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 200 073 жителей в составе 86 226 домашних хозяйств и 55 960 семей. Плотность населения составляет 86 человек на км². На территории округа насчитывается 93 788 жилых строений, при плотности застройки 40 строений на км². Расовый состав населения: белые — 90,46 %, афроамериканцы — 6,97 %, коренные американцы (индейцы) — 0,21 %, азиаты — 0,85 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 0,21 %, представители двух или более рас — 1,27 %. Испаноязычные составляли 0,59 % населения независимо от расы.

В составе 26,50 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 49,00 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 12,30 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 35,10 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 30,80 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 12,50 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,28 человека, и средний размер семьи 2,84 человека.

Возрастной состав округа: 21,30 % моложе 18 лет, 8,40 % от 18 до 24, 28,10 % от 25 до 44, 25,60 % от 45 до 64 и 16,50 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 90,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 87,10 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 33 766 USD, на семью — 42 568 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 33 842 USD против 24 188 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 20 354 USD. Около 11,20 % семей и 14,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 20,60 % молодежи (тех кому ещё не исполнилось 18 лет) и 10,50 % тех кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Литература 
 Scott A. MacKenzie. «The Slaveholders' War: The Secession Crisis in Kanawha County, Western Virginia, 1860—1861,» West Virginia History: A Journal of Regional Studies — New Series, Volume 4, Number 1, Spring 2010, pp. 33–57 на страницах проекта MUSE

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Канова, штат Западная Виргиния
 Общественная комиссия округа Канова, штат Западная Виргиния
 Общественная библиотека округа Канова, штат Западная Виргиния
 Общественные школы округа Канова, штат Западная Виргиния
 Генеалогическая информация по округу Канова, штат Западная Виргиния
 Архив округа Канова, штат Западная Виргиния
 Архивная и библиографическая информация по округу Канова, штат Западная Виргиния

Округа Западной Виргинии